Муданьцзян — многозначный термин.

 Муданьцзян — городской округ в провинции Хэйлунцзян КНР на реке Муданьцзян. 
 Муданьцзян — река в китайской провинции Хэйлунцзян, правый приток Сунгари. 
 Муданьцзян — коммерческий аэропорт, обслуживающий авиаперевозки города Муданьцзян.